

Patronyme 

 Séverin Gałęzowski, né à Kniaża Krynycia (Ukraine) le , mort à Paris le , est un médecin et chirurgien polonais ;
 Xavier Galezowski, né à Lipowiec (Pologne) le , mort à Paris le , est un médecin et ophtalmologue franco-polonais.
Patronyme polonais